B 111 steht für:

 Bundesstraße 111 in Deutschland
 Gailtal Straße in Österreich
 SMS B 111, deutscher Zerstörer, siehe Zerstörer Typ B 97

Abkürzung